U hemiji, vitriol je arhaično ime za sulfat. Ime potiče od latinske reči -{vitriolum}- za stakleni, pošto kristali nekoliko metalnih sulfata podsećaju na komade obojenog stakla.

Vitriol bez dodatnih specifikacija znači sumporna kiselina.

Primeri jedinjenja:

 Crni vitriol, smeša gvožđe(-{II}-) sulfata i gvožđe sulfida
 Plavi vitriol, bakar(-{II}-) sulfat pentahidrat
 Zeleni vitriol, gvožđe(-{II}-) sulfat heptahidrat
 Ulje vitriol, sumporna kiselina
 Crveni vitriol, kobalt(-{II}-) sulfat heptahidrat
 Romanski vitriol, bakar(-{II}-) sulfat pentahidrat
 Spirit vitriola, sumporna kiselina
 Slatko ulje od vitriola, dietil etar
 Beli vitriol, cink sulfat heptahidrat

Spoljašnje veze